Зубрилин — фамилия:
 Зубрилин, Алексей Алексеевич (1906—1966) — советский учёный, специалист по технологии травяных кормов.
 Зубрилин, Борис Алексеевич (1902 — ?) — советский селекционер.
 Зубрилин, Константин Владимирович (род. 1963) — советский и российский художник.
 Зубрилин, Николай Григорьевич (род.1958) — российский политик, депутат Московской городской Думы VI созыва.
 Зубрилин, Роман Алексеевич (род. 1983) — российский актёр.
 Зубрилин, Константин Михайлович (род 1983) - российский художник - педагог

См. также 
 Зубрилинский

Примечания